Порто — власна назва. Португальський аналог — Порту.

Топоніми

Порто-Ново — столиця.

Кастельнуово-ді-Порто
 Лоїрі-Порто-Сан-Паоло
 Меліто-ді-Порто-Сальво
 П'єве-Порто-Мороне
 Порто-Аццурро
 Порто-Вальтравалья
 Порто-Венере
 Порто-Віро
 Порто-Емпедокле
 Порто-Мантовано
 Порто-Реканаті
 Порто-Сан-Джорджо
 Порто-Сант'Ельпідіо
 Порто-Толле
 Порто-Торрес
 Порто-Чезарео
 Порто-Черезіо
 Сан-Рокко-аль-Порто

Порто (Самора)
 Порто-до-Сон

Порту — старопортугальська назва Порту.

Порто-Веккіо
 Порто (річка)

Інше 
 Порто фліп — напій.
 Порто-франко — вільний порт.
 Битва при Порто-Ново